Петру́шечник арома́тный () — двулетнее растение, вид рода  семейства .

Листья и плоды имеют своеобразный вкус и используются как пряность.

Распространение и экология 
Произрастает в Европе, на Кавказе, Турции, Алжире.

Растёт в кустарниковых зарослях.

Ботаническое описание 
Корень тонковеретеновидный.

Стебель голый, прямой, округлый, тонкоребристый, ветвистый 30—100 см высотой.

Нижние листья на длинных черешках, с тремя-четырьмя листочками; средние стеблевые листья дваждыперистые; верхние листья мелкие, сидячие, в очертании треугольные.

Соцветие — зонтик на цветоносах, зонтички 10-цветковые; цветоножки неодинаковые по длине. Лепестки беловатые, почти округлые, на верхушке глубоковыемчатые с загнутой внутрь долькой, при основании сразу суженные в короткий ноготок.

Плод широкояйцевидный, сжатый с боков, при созревании чернеющий.

Цветёт в июле—августе.

Литература

Примечания

Ссылки 

Зонтичные
Пряности
Флора Европы
Флора Кавказа
Флора Африки